Le titre de surintendant est issu, par contraction du préfixe super, de l'ancienne appellation superintendant, d'origine latine (conservée en anglais : superintendent).

En France, le terme surintendant, désigne un haut fonctionnaire de l'Ancien Régime, responsable d'une administration particulière. Il peut être au service du roi, ou d'un autre grand du royaume par l'intermédiaire d'une institution royale. Le mot peut plus spécifiquement faire référence :
 au Surintendant en la justice, première désignation des Intendants dans certaines provinces ;
 au Surintendant général des Bâtiments du roi ;
 au Surintendant général de la Navigation, titre qui désigna, de 1627 à 1669, la charge de grand amiral de la flotte royale, et dont l'intitulé complet était Grand Maître, Chef et Surintendant général de la Navigation et Commerce de France ;
 au Surintendant des finances, titre remplacé en 1661 par celui de Contrôleur général des finances ;
 au Surintendant des Beaux-arts, appellation, sous le Second Empire, du ministre chargé des Beaux-arts.

Dans les pays anglo-saxons :
Le superintendent est un grade dans la police britannique, approximativement équivalent au grade français de Commandant de Police à l'Emploi Fonctionnel.

Aux États-Unis :
Superintendent est un titre au sein de l’US Air Force (l'Armée de l'air américaine).

Dans la République de Venise :
le surintendant (sopraprovveditoro) est un magistrat (provéditeur), chargé de l'intendance de la Ville.

En Italie :
le  ou Questeur, en droit administratif italien, est une autorité de sécurité publique avec la compétence provinciale et chef responsable d'un poste de police appelé .

Dans la fiction :
 aux Surintendants du Gondor dans l'univers de la Terre du Milieu.

Terme ecclésiastique :
 Surintendant : celui à la tête d'une division administrative de l'Église protestante.

Voir aussi 

France du Grand Siècle
Ancien Régime